Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Erfolge des Radsportteams Tudor Pro Cycling in der Saison 2023.

Mannschaft

Siege

UCI-Weltranglisten-Platzierungen

Weblinks 
 

Radsportteam 2023